Сиби́рский — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Сибирский — посёлок городского типа в Алтайском крае, образует закрытое административно-территориальное образование.
Сибирский — посёлок, административный центр Сибирского сельсовета в Первомайском районе Алтайского края.
 Сибирский — бывший посёлок в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Сибирский — посёлок в Купинском районе Новосибирской области.
 Сибирский — посёлок в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Сибирский — жилой район в Екатеринбурге.
 Сибирский — посёлок в Острогожском районе Воронежской области

Носители фамилии 
 
 Сибирский, Алексей Васильевич (1870—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Сибирский, Василий Фёдорович (1745—1816) — российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии, действительный тайный советник, сенатор.
 Сибирский, Виктор Ефимович (настоящая фамилия Гуревич, 1906—1983) — советский композитор.
 Сибирский, Вениамин Михайлович (1936—2019) — советский и российский художник-живописец и педагог, народный художник РСФСР.
 Сибирский, Иван Андреевич (1745—1783) — русский врач, профессор Московского университета.
 Сибирский, Константин Сергеевич — советский математик, специалист в области дифференциальных уравнений.

Составные фамилии 
 Молчанов-Сибирский, Иван Иванович (1903—1958) — русский советский прозаик и поэт, детский писатель, журналист, военный корреспондент.

Формирования 
 Сибирский уланский полк — воинская часть Русской императорской армии в 1777—1851 годах (до 1812 года — Сибирский драгунский полк).